Вулканы Вьетнама — перечень действующих и потухших вулканов на территории Вьетнама.

Легенда 
В списке указаны:

— Название вулкана (ороним); высота; его местоположение по координатам; административно-территориальная привязка; ориентировочная или точная датировка последнего извержения.

Список

Литература 
 Siebert L, Simkin T (2002-). Volcanoes of the World: an Illustrated Catalog of Holocene Volcanoes and their Eruptions. Smithsonian Institution, Global Volcanism Program Digital Information Series, GVP-3, (http://www.volcano.si.edu/world/).

Вьетнам

Списки:Вьетнам